Voici la liste des planètes mineures numérotées de 171001 à 172000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 171001 à 172000

171001-171100

171101-171200

171201-171300

171301-171400

171401-171500

171501-171600

171601-171700

171701-171800

171801-171900

171901-172000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000